Песнь моря может означать:
  (Шират ха-ям) — гимн, который Моисей и сыны Израилевы «воспели Господу» ()
 Песнь моря — () — анимационный фильм 2014 года
 Песни моря — бразильский фильм 1952 года.

Примечания

См. также 
 Песни моря
 Песнь моряка
 Песни моряков